

Događaji
 Balazaar II. nasljeđuje na feničkom prijestolju svoga oca, Itobala, kralja Tira.

Rođenja

Smrti